Ez a lista a Formula–1-ben valaha szerepelt összes konstruktőrt tartalmazza.

A 2023-as szezon konstruktőrei

Megszűnt konstruktőrök
Jelmagyarázat: Ver.: verseny, PP: pole pozíció, GY: győzelem, LK: leggyorsabb kör, EVB: egyéni világbajnoki cím, KVB: konstruktőri világbajnoki cím.

Csak az indianapolisi 500-on indultak
Alább azok a konstruktőrök olvashatók, amelyek csak az indianapolisi 500 mérföldes versenyen vettek részt (1950 és 1960 között).

 Adams
 Bromme
 Christensen
 Deidt
 Del Roy
 Dunn
 Elder
 Epperly
 Ewing
 Hall
 Kuzma
 Langley
 Lesovsky
 Marchese
 Meskowski
 Moore

 Nichels
 Olson
 Pankratz
 Pawl
 Phillips
 Rae
 Schroeder
 Sherman
 Snowberger
 Stevens
 Sutton
 Trevis
 Turner
 Watson
 Wetteroth

Források

Külső hivatkozások

Formula–1
Autóversenyzés témájú listák